In het seizoen 2010-2011 speelde Excelsior in de Eredivisie. Ook nam de club deel aan de strijd om de KNVB beker. In het bekertoernooi werd Excelsior in de achtste finales uitgeschakeld na een 2-1 nederlaag bij de amateurs Sparta Nijkerk.

Excelsior wist zich, na een recordaantal punten voor een ploeg die de play-offs om promotie/degradatie moest spelen, te verzekeren van lijfsbehoud in de Eredivisie na een uitstekend seizoen. Vooraf had iedereen Excelsior ingeschat als degradatiekandidaat nummer één, maar niets bleek minder waar. Na een fikse nederlaag tegen De Graafschap in de openingswedstrijd wisten de Kralingers onder andere te winnen van Feyenoord (3-2), N.E.C. (4-2), AZ (2-1), NAC (1-2) en FC Utrecht (3-1). Ook het 'grote' Ajax won niet op Woudestein (2-2). Op de slotdag moest Excelsior winnen met vier doelpunten verschil van Vitesse om die club onder zich te houden en de play-offs te ontlopen. Dit lukte bijna, Excelsior won met 1-4.

Play-offs
In de play-offs moest Excelsior het als eerste opnemen tegen FC Den Bosch. Uit werd het na een 3-1 achterstand acht minuten voor tijd nog 3-3, na twee snelle doelpunten van Tim Vincken. Thuis won Excelsior simpel met 3-1. Tegen Helmond Sport in de volgende ronde kende Excelsior helemaal geen problemen. Met een overall-score van 9-3 werd de Eredivisie veilig gesteld.

Vertrek van bepalende spelers
Na dit seizoen vertrok een groot aantal belangrijke spelers, zoals de zelfopgeleide Ryan Koolwijk en later ook Daan Bovenberg. Ook Jordy Clasie, Guyon Fernandez, Kaj Ramsteijn en trainer Alex Pastoor vertrokken. Daarnaast vertrokken er ook veel wisselspelers. Hierdoor moest Excelsior in het volgende seizoen weer op nul beginnen in de strijd tegen degradatie.

Eredivisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Statistieken

A-selectie

Reserves

2010/11
Excelsior